Snitt kan syfta på

 Snitt – mängdteoretiskt begrepp, mängden av alla element som finns i både A och B
 Snitt (grafteori) – en uppdelning av alla noder i en graf i två disjunkta delmängder
 Snitt (smörgås) – ett tilltugg som består av en munsbitsstor smörgås
 Snitt (bokbinderi) – benämningen på bokblockets skurna kanter
 Snitt – en heraldisk term, se Skura
 Kejsarsnitt – en förlossningsmetod

Se även 
 Genomsnitt